Поултер () — фамилия.
 Поултер, Джордин (род. 1997) — американская волейболистка, олимпийская чемпионка.
 Поултер, Уилл (род. 1993) — британский актёр кино.